U-38 je naziv več podmornic:
 U-38 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-38 - podmornica Kriegsmarine

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne

U-38
U-38